

Лінне — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лінне — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства